Bråtetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bråtetjärnet, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (4,52 ha)
Bråtetjärnen (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Bråtetjärnet, Värmland, sjö i Årjängs kommun,

Se även
Bråttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn